En anglais, one désigne le chiffre 1.

Art et divertissement

Musique

Single 

 , single de JayKo sorti en  ;
 , single de Sky Ferreira sorti le .

EP 

 , EP d'Alli Rogers sorti en  ;
 , EP d'Angela Aki sorti le  ;
 , EP de Charlotte Church sorti le  ;
 , EP de  sorti en  ;
 , EP de  sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Ami Suzuki présente sur l'album Supreme Show sorti le  ;
 , chanson de Bee Gees présente sur l'album One sorti le  ;
 , chanson de Creed présente sur l'album My Own Prison sorti le  ;
 , chanson de Crystal Kay présente sur l'album Color Change! sorti le  ;
 , chanson d'Ed Sheeran présente sur l'album X sorti le  ;
 , chanson de Fat Joe présente sur l'album Jealous Ones Still Envy 2 sorti le  ;
 , chanson de Harry Nilsson présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Metallica présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Swedish House Mafia présente sur l'album Until One sorti le  ;
 , chanson de U2 présente sur l'album Achtung Baby sorti le .

Album 

 1, compilation des Beatles sorti le  ;
 , album de Black Heart Procession sorti le  ;
 , album des Motors sorti en  ;
 , album de Pole sorti en  ;
 , album de Zara Larsson sorti le  ;

 , album de Demy sorti le  ;
 , album de Fischerspooner sorti en  ;

 , album d'Arashi sorti le  ;
 , album des Bee Gees sorti le  ;
 , album de Bob James sorti en  ;
 , album de Bonnie Pink sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de George Jones et Tammy Wynette sorti le  ;
 , album d'Ida Corr sorti le  ;
 , album de Maher Zain sorti le  ;
 , album de Maki Gotō sorti le  ;
 , album de Matthew Shipp sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Neal Morse sorti le  ;
 , album de Nomeansno sorti le  ;
 , album de Patrice sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de TesseracT sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Jeux vidéo 

 One est un jeu vidéo sur Amstrad CPC sorti en 1986.
 One est un jeu vidéo sur PlayStation sorti en 1997.
 One est un jeu vidéo sur N-Gage sorti en 2005.

Littérature 

 One est un manhwa.
 One est un magazine mensuel pour adolescent.
 One est une série de bandes dessinées parue au Le Lombard, dans la collection Néopolis, dessins de Zivorad Radivojevic, scénario de Sylvain Cordurié et couleurs de Sandrine Cordurié.
 One est un roman de Conrad Williams.
 One est un roman de David Karp.
 One est un roman de Richard Bach.
 ONE est un mangaka auteur du manga One Punch Man

Télévision 

 One est une chaîne de télévision canadienne spécialisée de catégorie A appartenant à ZoomerMedia.
 One (ex Einsfestival) est une chaîne de télévision allemande .

Organisations et entreprises 

 Campagne ONE est une campagne pour lutter contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables en Afrique.
 One est une filiale de la London Eastern Railway Ltd.
 Office national d'électricité est une entreprise marocaine connue sous le sigle ONE.
 Organisation naturiste européenne est une structure française connue sous le sigle ONE.
 Office de la Naissance et de l'Enfance, organisme belge dépendant de la Communauté française de Belgique.
 ONE (Ocean Network Express) est une entreprise de transports de conteneurs issue, fin 2016, de la fusion des compagnies Nippon Yusen Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines et K Line.

Géographie 

 L'One est une petite rivière du sud de la France, affluent de la Pique.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre